Palmeiro ist der Familienname folgender Personen:

 José Palmeiro (1901–1984), französischer Maler
 José Palmeiro Mendes (* 1941), OSB, Abt der Abtei Nossa Senhora do Monserrate do Rio de Janeiro